

Плешково — село, Зональний район, Алтайський край
 Плешково — село, Ішимський район, Тюменська область